Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2005 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 25 do 30 stycznia 2005 w hali Palavela w Turynie.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek szósty tytuł mistrzyni Europy wywalczyła jego rodaczka Irina Słucka. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Tatjana Tot´mianina i Maksim Marinin, zaś w parach tanecznych ich rodacy Tatjana Nawka i Roman Kostomarow.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2004 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1991 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym był Golden Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2005
2005 w sportach zimowych
Sport w Turynie
2005 we Włoszech